Iviangiusarsuit bezeichnet:
 Iviangiusarsuit (Berg), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iviangiusarsuit (Berggebiet), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland